Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 1998./99. je predstavljala osmo izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene. 
Sudjelovalo je osam klubova, a prvak je bila ekipa Rijeke.

Konačni poredak

Unutarnje poveznice 
 Druga liga 1998./99.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.
  

 

1998-99